Tom Raymond Martin (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1965-1966 || Marlboros de Toronto || AHO ||48 ||19 ||21 ||40 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1966-1967 || Marlboros de Toronto || AHO ||44 ||18 ||28 ||46 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Marlboros de Toronto || AHO ||54 ||37 ||48 ||85 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Oilers de Tulsa || CPHL ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1968-1969 || Nationals d'Ottawa ||  ||6 ||3 ||8 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Oilers de Tulsa || LCH ||4 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970 || Oilers de Tulsa || LCH ||65 ||21 ||35 ||56 ||26 ||6 ||5 ||3 ||8 ||4 
|-
|1970-1971 || Wings de Fort Worth || LCH ||59 ||23 ||35 ||58 ||18 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0 
|-
|1971-1972 || Wings de Fort Worth || LCH ||31 ||14 ||21 ||35 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Wings de Tidewater || LAH ||42 ||16 ||13 ||29 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Nationals d'Ottawa || AMH ||74 ||19 ||27 ||32 ||18 ||5 ||1 ||5 ||6 ||0   
|-
|1973-1974 || Toros de Toronto || AMH ||74 ||25 ||32 ||57 ||14 ||12 ||7 ||3 ||10 ||2  
|-
|1974-1975 || Toros de Toronto || AMH ||64 ||15 ||17 ||32 ||18 ||5 ||1 ||5 ||6 ||0  
|-
|1975-1976 || Luleå HF || Division 1 ||1 ||20 ||23 ||19 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || MODO Hockey || Elitserien ||33 ||9 ||8 ||17 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
||1977-1978 || IK Viking || Division 2 ||18 ||21 ||14 ||35 ||  || || || || ||
|-
||1978-1979 || IK Viking || Division 1 ||23 ||11 ||17 ||28 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-  

|212 ||59 ||76 ||135 ||59 ||22 ||8 ||13 ||21 ||4  

|159 ||60 ||91 ||151 ||65 ||10 ||7 ||4 ||11 ||4

Notes et références 

Naissance en octobre 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Nationals d'Ottawa
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Toros de Toronto
Joueur des Wings de Tidewater
Joueur du MODO hockey
Joueur du Luleå HF
Attaquant de hockey sur glace